Фридрих Рудольф Людвиг фон Каниц (; 27 ноября 1654, Берлин — 11 августа 1699, там же) — немецкий лирический поэт.

При великом курфюрстре Фридрихе-Вильгельме занимал высшие государственные должности. Его стихотворения в своё время пользовались большим успехом. В противовес напыщенности второй силезийской школы Каниц писал правильным и изящным слогом: но его стихи — продукт рефлексии и лишены поэтического порыва и живой творческой фантазии; местами они нестерпимо длинны. В своих сатирах он подражал Никола Буало.

Примечания

Литература 
 

Поэты Германии
Немецкие поэты